Cour oder La Cour steht für:

 Cour-Cheverny, Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher
 Cour-et-Buis, Gemeinde im französischen Département Isère
 Cour-l’Évêque, Gemeinde im französischen Département Haute-Marne
 Cour-Saint-Maurice, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Cour-sur-Loire, Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher
 La Cour-Marigny, Gemeinde im französischen Département Loiret
 Cour, Ortschaft der Gemeinde Baume-les-Dames im französischen Département Doubs
 La Cour, Weiler der Gemeinde Bellevaux im französischen Département Haute-Savoie
 Cour, Quartier im Stadtteil Montriond/Cour in Lausanne, Schweiz

Cour oder La Cour ist der Familienname folgender Personen:
 Janus la Cour (1837–1909), dänischer Landschaftsmaler
 Mads La Cour (* 1980), dänischer Jazzmusiker
 Olivier Le Cour Grandmaison (* 1960), französischer Universitätslehrer für politische Wissenschaften und politische Philosophie

 Vilhelm la Cour (1883–1974), dänischer Historiker

Siehe auch:
 Windea La Cour
 Delacour
 Cours
 Court
 Lacour (Begriffsklärung)